Labo kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Labo (kommunhuvudort), Bohol, Camarines Norte, 
 Labo, kommun, Bohol, Camarines Norte,

Kina 

 Labo Xiang, socken, Yunnan,

Marshallöarna 

 Labo (ö), Kwajalein, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar